Kevin McCarthy (ator)
Kevin McCarthy (político) 
Kevin McCarthy (beisebolista) 

Desambiguação